Кюгельген () — немецкая фамилия. Кюгельген — дворянский род.

Известные носители:
 Кюгельген, Герхардт фон (1772—1820) — русско-немецкий художник.
 Кюгельген, Вильгельм фон (1802—1867) — немецкий художник, сын Герхардта фон Кюгельгена.
 Кюгельген, Карл фон (1772—1832) — русско-немецкий художник, брат-близнец Герхардта фон Кюгельгена.
 Кюгельген, Константин Карлович (1810—1880) — академик Императорской Академии художеств, живописец-пейзажист (сын и ученик Карла фон Кюгельгена).
 Кюгельген, Павел Константинович (1843—1904) — русско-немецкий журналист, сын К. К. Кюгельгена.
  (Сарра Берта Дженни, Салли фон Кюгельген) (1860—1928) — художница, дочь Константина фон Кюгельгена, ученица И. Н. Крамского.
 Примечания